Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1933 () прошёл в Амстердаме. Дата проведения чемпионата неизвестна. Участвовало в круговом турнире 10 участников. Фрек Раман завоевал первый свой национальный титул.  Прошлогодний чемпион Йохан Вос не смог защитить титул и занял 3 место.

Призёры 
 — Фрек Раман

 — Пит  ван Дартелен

 — Барис Дукель, Йохан Вос

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1933 год в Нидерландах
1933 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме